Сан-Фелис-ду-Шингу () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Пара. Составная часть мезорегиона Юго-восток штата Пара. Входит в экономико-статистический микрорегион Сан-Фелис-ду-Шингу. Население составляет  91 340 человек на 2010 год. Занимает площадь 84 213,220 км². Плотность населения — 1,08 чел./км².

История
Город основан 29 декабря 1961 года.

Демография 
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население муниципалитета составляет:

По данным оценки 2015 года население муниципалитета составляет 116 186 жителей.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 416.388.464,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 10.811,07 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,709 (данные: Программа развития ООН).

Административное деление 
Муниципалитет состоит из 5 дистриктов:

Важнейшие населенные пункты

Ссылки 
IBGE Cidades
Confederação Nacional de Municípios (CNM)

Муниципалитеты штата Пара